Ел Пескадо има више значења:

 Ел Пескадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пескадо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пескадо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пескадо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пескадо (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пескадо (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пескадо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пескадо (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пескадо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пескадо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пескадо, Крисофоро Амадор (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пескадо, Наполеон Санчез Санчез (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пескадо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику